Steve Burtt sr. (ur. 1962) – amerykański koszykarz
 Steve Burtt jr. (ur. 1984) – amerykański i ukraiński koszykarz